Командные соревнования по прыжкам в воду на Чемпионате Европы по водным видам спорта 2016 в Лондоне прошли 9 мая 2016 года. В соревнованиях приняли участие 20 спортсменов из 10 стран. Победителями стала сборная России (Виктор Минибаев и Надежда Бажина).

Результаты 
Финал состоялся 9 мая в 20.30 по МСК.

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт

Чемпионат Европы по водным видам спорта 2016